Il singolare del BNP Paribas Primrose Bordeaux 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Marc Gicquel era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Richard Gasquet ha battuto in finale 4–6, 6–1, 6–4 Michaël Llodra.

Teste di serie

  Michaël Llodra (finali)
  Olivier Rochus (quarti di finale)
  Florent Serra (semifinali)
  Denis Istomin (semifinali)

 Arnaud Clément (secondo turno)
 Xavier Malisse (quarti di finale)
 Richard Gasquet (campione)
 Karol Beck (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

BNP Paribas Primrose Bordeaux 2010